Can Romeu és una masia situada al municipi de Santa Fe del Penedès, a la comarca catalana de l'Alt Penedès.

Referències 

Edificis de Santa Fe del Penedès
Masies de l'Alt Penedès